Багачка ():

Топонимы 
 Багачка — ликвидированное село в Великобагачанского района Полтавской области (Украина)
 Багачка — бывшее название посёлка городского типа Великая Багачка Полтавской области (Украина)
 Богачка-Первая — село в Великобагачанского района Полтавской области (Украина)

Гидронимы 
 Багачка — приток Ворсклы, река в Полтавской области (Украина)
 Багачка — приток Псла, река в Полтавской области (Украина)
 Багачка — приток Сулы, река в Полтавской области (Украина)
 Багачка — приток Убеди, река в Черниговской области (Украина)

См. также 
 Богачка — село в Троицком районе Луганской области (Украина)
 Богачка — река в Черниговской области (Украина)